Szabó Péter
 Szabó Péter (1867–1914) matematikus, tanár
 Szabó Péter (1899–1963) az MTK válogatott labdarúgója, edző
 Szabó Péter (1935-2022) néptáncos, a népművészet mestere, az Eleki Román Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagja
 Szabó Péter (1939–2012) válogatott kenus
 Szabó Péter (1952) aradi költő
 Szabó Péter (1952) egyetemi adjunktus, kőszobrász-restaurátor
 Szabó Péter (1953) autóversenyző, motorversenyző
 Szabó Péter (1959) hadtörténész
 Szabó Péter (1963) csellóművész
 Szabó Péter (1968) úszó
 Szabó Péter (1973) nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens
 Szabó Péter (1985) Az Anti Fitness Club gitárosa
 Szabó Péter (1991) labdarúgó (Kazincbarcika, Ajka, Rákosmente, Szeged)
 Szabó Péter (1993) labdarúgó (Soproni VSE)
 Szabó Péter (2004) jégkorongozó (FEHA19)
 Szabó Péter Junior Prima díjas újságíró
Szabó Péter Gábor
 Szabó Péter Gábor (1974) matematikus, matematikatörténész, egyetemi adjunktus (Szeged)
 Szabó Péter Gábor (1983) villamosmérnök, egyetemi adjunktus (BME)